Het ATP-toernooi van Estoril 1998 (met de officiële naam Estoril Open) vond plaats van 6 tot en met 12 april 1998. Er werd gespeeld op de gravelbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Estoril
1998